

Tánc
 Fandango, spanyol tánc

Filmek

 Fandango, amerikai film (1969)
 Fandango, amerikai filmvígjáték (1985)
 Fandango, német film (2000)

Zene

Előadók

 Fandango, amerikai együttes
 Fandango, mexikói popzenekar

Albumok

 Fandango!, ZZ Top-album (1975)
 Fandango, Herp Albert-album (1982)
 Fandango, The Phoenix Foundation-album (2013)

Dalok

 Fandango, Jessika Muscat, máltai énekesnő dala, mellyel részt vett a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztivál máltai döntőjében